Роберт Ричардсон: Ричардсон, Роберт Бридж (род. 1955) — американский кинооператор.
 Ричардсон, Роберт Колман (1937—2013) — американский физик, лауреат Нобелевской премии 1996.
 Ричардсон, Роберт (1850—1901) — австралийский детский поэт и писатель.